Correll (Minnesota), plaats in de Verenigde Staten
 Richard Correll (1948), Amerikaans acteur en regisseur